Maria Schneider – francuska aktorka
 Maria Schneider – amerykańska kompozytorka
 Maria Schneider – amerykańska ilustratorka